Van Royen (Berlicum), patriciaatsgeslacht
 Van Royen (Breukelerveen), patriciaatsgeslacht
 Van Roijen (Ieper), patriciaatsgeslacht
 Isaäc Antoni Soetens van Roijen (1800-1868), Nederlands commissaris des Konings
 Berend van Roijen (1833-1893), Nederlands burgemeester
 Isaac Antoni van Roijen (1861-1938), Nederlands burgemeester
 Johan van Roijen (1899), Nederlands burgemeester
 Louis Anne van Royen (1865-1946), Nederlands minister
 Herman van Roijen (1905-1991), Nederlands minister

Zie ook 
 Van Royen (doorverwijspagina)